Thornea är ett släkte av johannesörtsväxter. Thornea ingår i familjen johannesörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Johannesörtsväxter
Thornea